

Televisione 
 Toon Disney – canale televisivo italiano
 Toon Disney – canale televisivo statunitense
 Toon Disney – canale televisivo tedesco
 Toon Disney – canale televisivo britannico ed irlandese
 Toon Disney – canale televisivo francese
 Toon Disney – canale televisivo giapponese
 Toon Disney – canale televisivo spagnolo 
 Toon Disney – canale televisivo indiano
 Toon Disney – canale televisivo scandinavo